Pagny-la-Blanche-Côte, municipi francès al departament del Mosa 
 Pagny-la-Ville, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Pagny-le-Château, poble entre els municipis de Seurre i de Saint-Jean-de-Losne a la Costa d'Or (Borgonya)
 Pagny-lès-Goin, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Pagny-sur-Meuse, municipi francès al departament del Mosa 
 Pagny-sur-Moselle, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la